Bytyń peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bytyń, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Bytyń, un village de la voïvodie de Lublin
 Bytyń, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale